Le nom de ORP Mewa a été porté successivement par trois dragueurs de mines et un chasseur de mines de la marine polonaise :

 Le , en service de 1921 à 1931, un dragueur de mines de classe FM, ex-allemand ;
 Le , en service de 1935 à 1970, un dragueur de mines de , qui a participé à la campagne de septembre 1939, puis garde-côtes D-46 ;
 Le , en service de 1967 à 2019, un chasseur de mines du projet 206FM, ex-dragueur de mines du projet 206F ;
 Le , un projet de chasseur de mines, lancé le 17 décembre 2020, en construction.

Il provient du goéland, un oiseau de mer que l’on trouve couramment en Pologne.

Notes et références